Пётр Можаров:
 Можаров, Пётр (в монашестве Климент; ум. 1863) — архимандрит Русской православной церкви, магистр богословия.
 Можаров, Пётр Владимирович (1888—1934) — русский инженер и конструктор первых ижевских мотоциклов.